Pedro Sousa era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Alexandre Müller ha sconfitto Nikola Milojević con il punteggio di 7-6(7-3), 6-1.

Teste di serie 

  Zdeněk Kolář (primo turno)
  Corentin Moutet (primo turno)
  Camilo Ugo Carabelli (secondo turno)
  Pedro Cachín (primo turno)

  Vít Kopřiva (semifinale) 
  Dennis Novak (secondo turno) 
  Nikola Milojević (finale) 
  Nino Serdarušić (secondo turno)

Qualificati 

  Nikolas Sanchez Izquierdo (quarti di finale)
  Alex Rybakov (secondo turno)
  Evgenij Karlovskij (quarti di finale)

  Shintaro Mochizuki (primo turno) 
  Gabriel Décamps (primo turno) 
  Luca Van Assche (semifinale)

Wildcard 

  Térence Atmane (primo turno)
  Arthur Fils (primo turno)

  Corentin Moutet (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Internationaux de Tennis de Blois 2022